Hietalahti steht u. a. für:

 einen Teil von Helsinki, siehe Hietalahti (Helsinki)
 einen Teil von Vaasa, siehe Hietalahti (Vaasa)
 Vesa Hietalahti, finnischer Biathlet